Michelle Williams puede referirse a:

 Michelle Williams (1980-), actriz estadounidense;
 Michelle Williams (1980-), cantante estadounidense;
 Michelle Williams (1991-), nadadora estadounidense.